"Curie" pode ser:

Ciência 
 Curie, unidade de radioatividade;
 Temperatura de Curie ou "ponto Curie", temperatura em que um corpo perde suas propriedades magnéticas;
 7000 Curie, asteróide.

Pessoas 
 Marie Curie, cientista polonesa;
 Pierre Curie, físico francês;
 Irène Joliot-Curie, física francesa;
 Éve Curie, escritora francesa;
 Frédéric Joliot-Curie, físico francês.

Outros 
 Instituto Curie, instituto parisiense dedicado a pesquisas oncológicas.
 Microarquitetura Curie, microarquitetura da Nvidia introduzida em 2004 e empregada nas linhas GeForce 6 e GeForce 7

Ver também 
 Cúrio, elemento químico nomeado em referência ao casal Curie.

Desambiguação